Сербская Суперлига сезона 2010/2011 годов — пятый сезон Суперлиги с момента её основания в 2006 году. В турнире приняли участие 16 команд. Чемпионский титул защищал «Партизан».

 Клубы, вышедшие в Премьер-лигу сезона 2010/2011
Следующие клубы вышли в Суперлигу из Первой лиги:
 «Инджия»
 «Слобода Пойнт Севойно»

 Клубы, выбывшие в Первую лигу
По итогам сезона 2009/10 в Первую лигу выбыли два клуба:
 «Напредак»
 «Млади Радник»

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Выступления клубов в еврокубках

Лига Чемпионов 2010/11 
 Второй квалификационный раунд
 «Партизан» В — «Пюник»  (3:1, 1:0) 4:1 по сумме
 Третий квалификационный раунд
 «Партизан» В — «ХИК»  (3:0, 2:1) 5:1 по сумме
 Четвёртый квалификационный раунд
 «Партизан» В — «Андерлехт»  (2:2, 2:2, по пен. 3:2) 4:4 по сумме, по пен. 3:2

Лига Европы 2010/11 
 Второй квалификационный раунд
 «ОФК» В — «Торпедо (Жодино)»  (2:2, 1:0) 3:2 по сумме
 «Дифферданж 03»  — «Спартак Златибор Вода» В (3:3, 0:2) 3:5 по сумме
 Третий квалификационный раунд
 «Црвена Звезда» П — «Слован (Братислава)»  (1:2, 1:1) 2:3 по сумме
 «Спартак Златибор Вода» П — «Днепр (Днепропетровск)»  (2:1, 0:2) 2:3 по сумме
 «Галатасарай»  — «ОФК» П (2:2, 5:1) 7:3 по сумме

Ссылки 
 Официальный сайт Суперлиги

Футбол в Европе в 2010 году
Футбол в Европе в 2011 году
Чемпионат Сербии по футболу
Спорт в Сербии в 2010 году
Спорт в Сербии в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011